MÜ steht für:
 Maschinelle Übersetzung
 Montrealer Übereinkommen, internationales Luftverkehrsabkommen vom 28. Mai 1999
 Landkreis Mühldorf am Inn, Kfz-Kennzeichen
 Mehrseitiges Übereinkommen vom 24. November 2016 zur Umsetzung steuerabkommensbezogener Maßnahmen zur Verhinderung der Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung

Mü steht für:
 die Aussprache des griechischen Buchstaben Μ/µ, siehe My
 ein Kartenspiel aus der Spielesammlung Mü & mehr
 Herstellerkürzel der Flugzeuge der Akaflieg München

Mü ist der Künstlername von:
 Betty Mü (* 1973), deutsche Video-, Installations- und Projektionskünstlerin

Siehe auch:
 MU
 MY

Abkürzung